Zoppo di Gangi o di Ganci è lo pseudonimo utilizzato da alcuni pittori, due del XVI secolo ed uno del XIX.

In particolare sono conosciuti due pittori siciliani provenienti da Gangi (PA) che si sono firmati con tale pseudonimo. Ma in realtà ve ne furono più dei due conosciuti. Di un quarto, allievo di Salerno se ne indicò la firma, si trattava di Giovanni Giacomo lo Varchi. Tale fatto crea ancora oggi problemi di attribuzione delle tele prodotte dai due artisti, così come il comune linguaggio stilistico, ricordato come la maniera dello Zoppo.

 Gaspare Vazzano o Bazzano (1562 - 1630), originario del comune sulle Madonie, operò prevalentemente a Palermo. Fu probabilmente il primo dei due a usare lo pseudonimo, giustificato da un difetto fisico.
 Giuseppe Salerno nato a Gangi (forse nel 1573 - 1632), anch'egli usò lo pseudonimo forse perché allievo del quasi coetaneo Vazzano. Lavorò prevalentemente nel comune natìo, dove ebbe la prima formazione artistica.
 Michelangelo Selva, nel XIX secolo prese lo stesso pseudonimo dei precedenti.

Bibliografia 
 
 

Pittura in Italia
Gangi
Pseudonimi collettivi